Remigija ist ein weiblicher litauischer Vorname (abgeleitet von Remigius). Die männliche Form ist Remigijus.

Personen 
Remigija Nazarovienė (* 1967), Leichtathletin

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname